Pseudochironomus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Malloch 1915. Pseudochironomus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Pseudochironomus